

Anno 
 618 o 618 a.C.

Codici 
 618 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Martigues, presso Bouche-du-Rhone, nella Provenza francese

Matematica 
 618 – numero